

Presentación previa 
Edward Corrie y Daniel Smethurst eran ellos defensores del título, Daniel Smethurst decidió no participar este año.

 Philip Bester y  Chris Guccione ganaron el título tras derrotar en la final  Frank Dancevic y  Frank Moser.

Cabeza de serie 

  Adil Shamasdin /  John-Patrick Smith (Primera ronda, retiro)
  Kevin King /  Dean O'Brien (Semifinales)

<ol start=3>
  Frank Dancevic /  Frank Moser ''(Finalistas)
 ''' Philip Bester /  Chris Guccione (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Rimouski 2015